Dobkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Dobkowski (* 1942), polnischer Maler
 Wiesław Dobkowski (* 1953), polnischer Politiker